Уи́льям А́льберт Се́тчелл (, 1864—1943) — американский альголог, фитогеограф, историк ботаники.

Биография 
Родился 15 апреля 1864 года в Норвиче (штат Коннектикут) в семье Джорджа Кейса Сетчелла и его супруги Мэри Энн, в девичестве Дейвис. С детства интересовался изучением природы, в 1883 году поступил в Йельский университет. Поскольку в университете в то время не было ботанического отделения, Сетчелл часто проводил время в библиотеке своего учителя, Дэниела Кэди Итона.

По рекомендации Итона получил грант на обучение в Гарвардском университете под руководством Уильяма Фарлоу.

В 1890 году Сетчелл получил степень доктора философии по биологии, с 1890 года основным направлением деятельности стало изучение ламинариевых водорослей. В 1891 году начал работать в звании ассистента в Йельском университете, вскоре стал доцентом. В 1895 году назначен профессором ботаники Калифорнийского университета в Беркли. Познакомившись с Харви Харкнессом, Сетчелл заинтересовался изучением грибов, продолжая изучать водоросли тихоокеанского побережья.

В 1899 году посетил Аляску, в 1903—1904 совершил кругосветное путешествие. В 1920 году ездил в экспедицию на Самоа, в 1922 году — на Таити, в 1924 году — на Гавайи. В 1926—1927 годах вновь совершил кругосветное плавание, собирая образцы водорослей, в 1929 году ездил на Яву.

С 1920 года Уильям Альберт был женат на Кларе Колдуэлл.

5 апреля 1943 года Уильям Альберт Сетчелл скончался.

Некоторые научные работы

Роды, названные в честь У. А. Сетчелла 
 
  = 
 , nom. nov. ≡ , nom. illeg. =

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Ботаники США
Фитопатологи
Микологи США
Ботаники XX века
Альгологи
Геоботаники
Выпускники Норвичской свободной академии
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли